Detta är en lista över San Marinos regerande kaptener. San Marino har två regerande kaptener (Capitani Reggenti; 'regerande huvudmän'), som normalt tillhör olika partier. Regenternas mandatperiod är 6 månader. Valet av regenter äger rum 1 april och 1 oktober varje år.

Referenser

Noter

Kaptenregenter
San Marino
Tvåtal